Светлый иглокоготный галаго () — примат семейства галаговые.

Описание 
Длина тела составляет примерно 20 см, хвост длиной примерно 30 см. Вес составляет примерно 300 г. Густая, мягкая шерсть на спине жёлто-серого окраса, брюхо белёсое. Глаза и уши очень большие.

Распространение 
Вид обитает в Центральной Африке. Область распространения охватывает территорию юго-восточной Нигерии, западного Камеруна, а также остров Биоко, относящийся к Экваториальной Гвинее. В Камеруне река Санага образует естественную границу с областью распространения другого вида — изящного галаго. Естественная среда обитания светлого иглокоготного галаго — это тропические влажные джунгли.

Образ жизни 
Эти приматы являются ночными обитателями деревьев, которые редко спускаются на землю. В течение дня они спят в самодельных гнёздах из листьев, ночью они выходят на поиски пищи, при этом они передвигаются бегом и прыжками. О социальном поведении этого вида известно мало. Животные ищут пищу в одиночку, однако спят в дневное время, вероятно, в группах.

Питание 
Питание этих приматов состоит преимущественно из древесных соков. Широкие руки и заострённые когти служат для фиксации на вертикальной древесной коре, характерные зубы для жевания древесной коры. Насекомые также составляют часть их рациона, в то время как плоды они практически не едят.

Природоохранный статус 
Обитающий на острове Биоко подвид E. p. pallidus имеет статус вида, которому угрожает опасность (endangered).

Примечания

Литература 
 Thomas Geissmann: Vergleichende Primatologie. Springer-Verlag, Berlin u. a. 2002, ISBN 3-540-43645-6.
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. 6th edition. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 1999, ISBN 0-8018-5789-9.

Животные, описанные в 1863 году
Галаговые
Млекопитающие Африки
Эндемики Африки